Giuseppe Bonomi – calciatore
 Giuseppe Bonomi – dirigente pubblico e privato
 Giuseppe Bonomi il Vecchio – architetto italiano